Stråk kan avse:

 Stråk – inom fluiddynamiken vid stationärt flöde samma som partikelbana
 Stråk (musikalbum) – ett album från 1986 med Ted Ström
 Stråkar – de stränginstrument som kan spelas med stråke